Schottenkerk (Erfurt)
 Schottenkerk (Wenen)

Zie ook 
 Schotse kerk